Péča je lahko:
 vrsta ženskega pokrivala – glej peča (pokrivalo)
 del potrebušnice, ki pokriva črevo (veliki omentum) – glej peča (anatomija)